inkubacja – wylęganie się choroby
 inkubacja (psychologia)
 inkubacja (mikrobiologia) – hodowla mikroorganizmów w określonych warunkach laboratoryjnych
 inkubacja jaj – utrzymywanie jaj w warunkach korzystnych do wylęgu, np. w inkubatorze